Municipio de Otter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Otter (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Otter (condado de Warren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Otter (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.